Příjmení Peták či Petáková má v České republice více osob. 

Pochází zřejmě ze srbochorvatského slova petak což znamená česky pátek. Rod pochází z Pičína a okolí – okres Příbram ve Středočeském kraji, nejstarší záznam z roku 1534 – Jiřík a Petr Peták. 

známí nositelé
 Antonín Peták  (1829–???) – Herec a operní pěvec-tenorista.
 Anna Petáková (* 2000) – bowlingová reprezentantka – bronz z Mistrovství Evropy juniorů
 Čeněk Peták – překladatel z čínštiny
 Emil Peták JUDr. (* 1870) – plzeňský advokát
 Fabián Peták (1809–???) – učitel v Rosovicích – učil 45 let
 Félix Peták (1843–1890) – slovenský pedagog a publicista
 František Peták – český překladatel z norštiny
 Ignáz Peták (* 1922) – český operní pěvec-tenorista
 Jan Peták – český ortoped
 Jana Petáková (* 1964) – motocyklová závodnice
 Jaroslav a Josef Petákovi – mistři republiky v sajdkárkrosu
 Jindřich Peták JUDr. (* 1879) – advokát, tajemník a později ředitel Spořitelny Plzeň
 Jiří Peták (1949–2004) – český heraldik, genealog a historik
 Jiří Peták (1958–2017 ) – český grafik
 Jiří Peták (*ca 1935) – akademický malíř, grafik
 Josef Peták (fotbalista) (* 1950) – český fotbalista
 Josef Peták (* 1959) – český automobilový závodník
 Josef Peták MUDr. (* 1942) – lékař a majitel sanatoria ve Františkových lázních
 Karel Peták MUDr. (1878–???) – lékař, postupně prosektor, primář a ředitel městské všeobecné nemocnice v Plzni
 Karel Peták (* 1849) – ředitel a zakladatel první venkovské měšťanské školy v zemích českých, významný hudebník a přítel skladatele Antonína Dvořáka a zakladatele mnoha spolků v Bohutíně
 Lidmila Petáková-Tichá (1809–???) – básnířka a spisovatelka česká
 Petr Peták (* 1941) – český chemik
 Václav Peták JUDr. (1842–1917) – český právník, plzeňský purkmistr
 Václav Peták (fotbalista) (* 1922) – český fotbalista
 Václav Peták (fotograf) (* 1978) – český fotograf
 Václav Peták (1895–???) – major vládního vojska
 Věra Petáková (* 1923) – česká herečka
 Vítěslav Peták (1908–1982) – český chirurg
 Vladimír Peták (* 1956) – český spisovatel
 Vladimír (Valda) Peták (* 1914) – český boxer

Externí odkazy 
 Významné osobnosti s příjmením Peták